«Ахсу» () — азербайджанский футбольный клуб из одноименного города Ахсу. Выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Был основан в 2012 году.

Из истории клуба 
Впервые о том, что в городе Ахсу будет создан новый футбольный клуб, заявил 4 ноября 2011 года во время встречи с журналистами президент АФФА Ровнаг Абдуллаев. К тому времени в Ахсу был уже сдан в эксплуатацию футбольный стадион, соответствующий международным стандартам.

2 декабря 2011 года глава Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана сделал повторное заявление, в котором объявил, что после переговоров с главой исполнительной власти Ахсуйского района было принято решение о создании футбольного клуба «Ахсу», который с 2012 года будет выступать в Первом Дивизионе.

Созданный в 2012 году клуб, в первый год своего существования выступал в Любительской Лиге чемпионата Азербайджана. Однако из-за неукомплектованности состава и вследствие этого нестабильного выступления через несколько месяцев клуб приостановил своё участие в первенстве.

Сформировав новый состав ФК «Ахсу» дебютировал в чемпионате Азербайджана среди клубов Первого Дивизиона, сезона 2012/2013 годов и с первого же раза занял первое место, получив право участия со следующего года в Премьер-Лиге. Однако, не сумев пройти лицензирование, клуб не смог дебютировать в высшей лиге.

Руководство клуба 
 Президент клуба — Махир Рустамов.

Результаты

Чемпионат

Кубок

Достижения 
Победитель Первого дивизиона (2012/13).

Состав команды 
На сезон 2019/2020

Примечания

Источники 
 «АФФА должна пересмотреть решение о лимите в первом дивизионе»

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте int.soccerway.com
 ФК Ахсу на footballdatabase.eu
 Профиль клуба на сайте mackolik.com

Ахсу
ФК «Ахсу»